Steenbrugge (Brugge), een wijk in de Brugse deelgemeente Assebroek, alsook een deel van de Oostkampse deelgemeente Oostkamp
 Steenbrugge (Stasegem), een wijk in Stasegem, Harelbeke
 Steenbrugge (Deventer), een wijk in Deventer
 Steenbrugge (bier), gebrouwen door Brouwerij Palm (vroeger door Brouwerij De Gouden Boom in Brugge)